Bouwwerk

Citadel (bouwwerk), een vaak stervormige versterking die een vestingstad domineert, om weerstand te kunnen blijven bieden indien bij een belegering de rest van de stad door de vijand zou worden ingenomen.
Citadel van Akko
Citadel van Aleppo, Syrië.
Citadel van Blaye, Frankrijk
Citadel van Boeda, een vesting in Boedapest
Citadel van Carcassonne, Frankrijk
Citadel van Damascus, Syrië
Citadel van Diest 
Citadel van Dinant 
Citadel van Gent
Citadelpark
Citadel van 's-Hertogenbosch
Citadel van İzmit
Citadel van Jülich
Citadel van Konya
Citadel van Laferrière, Haïti
Citadel van Luik
Citadel van Montpellier
Citadel van Namen
Citadel van Podgorica
Citadel van Poznań of Fort Winiary
Citadel van Quebec
Citadel van Rijsel
Citadel van Sighişoara
Citadel van Spandau, Berlijn
Citadel van Warschau
The Citadel (militaire academie), Verenigde Staten.
The Citadel (Dubai), een 201 meter hoge wolkenkrabber
Citadel (Almere), een woontoren

Boeken, televisie en film

 Citadel (roman), een roman van Kate Mosse
 Citadel (2012), een Brits-Ierse thriller/horrorfilm uit 2012 onder regie van Ciaran Foy
 The Citadel (film), gebaseerd op gelijknamige roman
 The Citadel (roman), een roman van A. J. Cronin
 The Citadel (televisieserie), gebaseerd op roman
Overig
Citadel, een aanduiding voor kerken van het Leger des Heils
Citadel Broadcasting, een Amerikaans mediabedrijf
Citadel Records, platenlabel
Citadel/UX, Open-Source-Groupware, variant op de BBS-software
Citadel (computerspel), een computerspel
Citadel (bedrijf), een Amerikaans hedgefundbeheerder
Citadel (software), BBS-software
Citadel (Starcastle), een muziekalbum van de groep Starcastle uit 1977
Park Cytadela, een park in Poznań
Slag om Koersk, Operatie Citadel, een veldslag in de Tweede Wereldoorlog
The Citadel (DC), een buitenaardse organisatie uit DC Comics